Вале́рий Кузнецо́в:
 Кузнецов, Валерий Алексеевич (1906—1985) — учёный-геолог, академик АН СССР (1970).
 Кузнецов, Валерий Григорьевич (1941—2022) — российский философ, профессор МГУ.
 Кузнецов, Валерий Иванович (1940—2002) — советский и российский правовед, профессор МГИМО, РЭУ и Дипломатической академии, заслуженный деятель науки РФ.
 Кузнецов, Валерий Николаевич (род. 1941) — русский поэт, публицист, литературный краевед.
 Кузнецов, Валерий Ювенальевич (род. 1958) — скульптор, заслуженный художник РФ.